Суперкубок Сінгапуру з футболу 2022  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 лютого 2022 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Лайон Сіті Сейлорс та віце-чемпіоном Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті Альбірекс Ніїгата Сінгапур

2022
Сінгапур
Лютий 2022
2022 у сінгапурському спорті